Maria Kazimiera Sobieska (1641–1716) – królowa Polski, żona króla Jana III Sobieskiego
 Maria Kazimiera Sobieska (1695–1723) – córka Jakuba Ludwika Sobieskiego, wnuczka Jana III Sobieskiego